Centaur est un police d'écriture créée par Bruce Rogers pour le Metropolitan Museum of Art en 1915 et vendue par Monotype Corporation en 1929. Une version numérisée et libre a été réalisée par Ben Whitmore en 2014.

Références

Liens externes 
 
 
Coelacanth (version numérisée et libre de Centaur)

Police d'écriture latine
Police d'écriture humane
Police d'écriture de Monotype
Police d'écriture créée dans les années 1910